

Fictief figuur
Beatrice Simmons, eenmalig personage in de Amerikaanse animatieserie The Simpsons
Diane Simmons, personage in de Amerikaanse animatieserie Family Guy
Mindy Simmons, eenmalig personage in de Amerikaanse animatieserie The Simpsons

Personen met de achternaam Simmons
Ashley Nichole Simmons, echte naam van de Amerikaanse worstelaarster Madison Rayne
Dan Simmons, Amerikaans schrijver
Gene Simmons, Amerikaans muzikant, zakenman en producer
Henry Simmons, Amerikaans acteur
J.K. Simmons, Amerikaans acteur
Jean Simmons, Engels-Amerikaans actrice
Joseph Simmons, echte naam van de hiphopartiest Rev Run
Ron Simmons, Amerikaans footballspeler en professioneel worstelaar
Russell Simmons, Amerikaans ondernemer en muziekproducent

Muziek
 Simmons (drummerk), een merknaam van elektronische drumstellen

Zie ook
 Simons (doorverwijspagina)